Adair County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Adair County (Iowa) – okres státu Iowa
 Adair County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Adair County (Missouri) – okres státu Missouri
 Adair County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma